Příjmení Švácha nosí více významných osobností:

 Miloš Švácha (1921–2003) – český novinář, prozaik a publicista
 Petr Švácha (* 1942) – český spisovatel a básník
 Rostislav Švácha (* 1952) – český historik a teoretik umění a architektury a vysokoškolský pedagog